Балахна — топоним.

 Балахна — город в Нижегородской области.
 Балахна — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Балахна — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Балахна — село в Задонском районе Липецкой области.
 Балахна — деревня в Перевозском районе Нижегородской области.
 Балахна — деревня в Богородицком районе Тульской области.

См. также 
 
 Балахнино